St. John’s Cathedral oder Cathedral of St. John ist der Name folgender Kathedralen:

in Antigua und Barbuda:
 St. John’s Cathedral (Antigua)

in Australien:
 St John’s Cathedral (Brisbane)

in Belize:
 St John’s Cathedral (Belize City)

in Kanada:
 Cathedral Church of St. John (Winnipeg), Manitoba
 Cathedral of St. John the Evangelist (Saskatoon), Saskatchewan
 St. John Cathedral (Edmonton), Alberta
 St. John’s Cathedral (Toronto), Ontario

in Hongkong:
 St. John’s Cathedral (Hongkong)

in Indien:
 St. John Cathedral (Dindigul)
 St. John’s Cathedral (Tiruvalla)

in Malaysia:
 St. John’s Cathedral (Kuala Lumpur)

in Malta:
 St. John’s Co-Cathedral, Valletta

in Pakistan:
 St. John’s Cathedral (Peshawar)

in Südafrika:
 St John’s Cathedral (Mthatha)

in Südkorea:
 St. John’s Cathedral (Seongnam)

in Taiwan:
 St. John’s Cathedral (Taipeh)

in Großbritannien:
 Cathedral of St John the Evangelist (Portsmouth)
 St John’s Cathedral (Oban), Schottland

in den Vereinigten Staaten:
 Cathedral Church of St. John (Albuquerque), New Mexico
 Cathedral Church of St. John (Wilmington), Delaware
 Cathedral of Saint John the Divine, New York
 Cathedral of St. John (Providence), Rhode Island
 Cathedral of St. John the Evangelist (Cleveland), Ohio
 Cathedral of St. John the Evangelist (Milwaukee), Wisconsin
 Cathedral of St. John the Evangelist (Spokane), Washington
 St. John’s Cathedral (Fresno), Kalifornien
 St. John’s Cathedral (Jacksonville), Florida
 St. John’s Cathedral (Knoxville), Tennessee
 St. John’s Cathedral (Los Angeles), Kalifornien

im NRHP gelistete Objekte:
 Cathedral of St. John in the Wilderness, Denver (Colorado), ID-Nr. 75000513
 Cathedral of St. John the Evangelist (Idaho), ID-Nr. 78001035
 St. John’s Cathedral (Louisiana), ID-Nr. 79001067

Siehe auch:
 St.-Johannes-Kathedrale